Гезгалы — агрогородок в Дятловском районе Гродненской области Белоруссии. Входит в состав Жуковщинского сельсовета.

История 
Название посёлка происходит, по-видимому, от слова «овод». Других версий пока не обнаружено.

В феврале 1964 года вблизи деревни Гезгалы началось строительство военного городка. В Гезгалах располагался 376-й ракетный полк 49-й гв. ракетной дивизии. 27 ноября 1996 года с подъездных путей железнодорожной станции Яцуки отправился в Россию последний эшелон с баллистическими ракетами РС-12 М «Тополь». На месте базирования ракет нынче функционирует исправительная колония-поселение № 26.

Решением районного совета депутатов от 7 августа 1996 года военному городку Гезгалы определён статус посёлка, а с 2013 года — агрогородка.

Гезгалы сегодня 
В Гезгалах располагается больница сестринского ухода. Работает средняя школа и детский сад. Функционирует тренажёрный зал «Олимп».

Гезгаловское водохранилище 
Рядом с посёлком Гезгалы расположено Гезгаловское водохранилище. Его площадь 1,22 км². Водохранилище расположено на р. Молчадь (за 9 км от устья). Сооружено в 1959 году для энергетических целей и рыборазведения. Рядом с водохранилищем располагается школьный стадион.

Ссылки 

 Гарнизон Гезгалы
 Дятловский райисполком

Агрогородки Дятловского района